Maria Madalena — figura bíblica do Novo Testamento

Pessoas 
 Madalena da França — princesa de Viana
 Madalena, Duquesa da Helsíngia e Gestrícia — princesa da Suécia
 Madalena Guilhermina de Württemberg — marquesa de Baden-Durlach
 Madalena de La Tour de Auvérnia — duquesa de Urbino
 Madalena de Médici — nobre italiana
 Madalena da Saxónia — eleitora de Brandemburgo
 Madalena Sibila da Saxónia — princesa da Dinamarca
 Madalena de Valois — rainha da Escócia

Geografia

Brasil 
 Madalena (Ceará) — cidade
 Madalena (Recife) — bairro

Portugal 
 Madalena (Açores) — vila e município

Freguesias 
 Madalena (freguesia) — no concelho da Madalena, Açores
 Madalena (Amarante)
 Madalena (Chaves)
 Madalena (Lisboa)
 Madalena (Paredes)
 Madalena (Tomar)
 Madalena (Vila Nova de Gaia)
 Madalena do Mar — no concelho do Ponta do Sol, Madeira
 Madalena de Jolda

Outros usos
 Madalena (bolo) — biscoito francês

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos